Abgarowicz (l.m. Abgarowicze, Abgarowiczowie) – polskie nazwisko patronimiczne pochodzenia ormiańskiego utworzone od imienia Abgar.
 
 Abgarowiczowie – rodzina ormiańska
 Abgarowicz (herb szlachecki)
 Kajetan Abgarowicz (1856-1909) – pisarz
 Kazimierz Abgarowicz (1888-1968) – polski filolog klasyczny
 Łukasz Abgarowicz (ur. 1949) – polityk